Municipio vecchio di Lipsia
 Municipio nuovo di Lipsia